Tanec smrti může znamenat
 Tanec smrti (danse macabre), pozdně středověké výtvarné téma
 Tanec smrti (divadelní hra), Strindbergovo drama
 Tanec smrti (Liszt), skladba Ference Liszta
 Tanec smrti, próza Jakuba Demla